Дангара:
 Дангара — селище міського типу в Таджикистані, Хатлонська область
 Дангара — селище в Узбекистані, Ферганська область